Paul von Tiesenhausen ist der Name folgender Personen:

* Paul von Tiesenhausen (Offizier) (1774–1864), baltendeutscher Adliger und Generalmajor
 Paul von Tiesenhausen (Maler) (1837–1876), deutscher Maler